Norges fanebærere ved OL indeholder samtlige idrætsudøvere som har båret Norges flag under åbningsceremonierne til sommer- og/eller vinter-OL.

Fanebærere

Referencer

Eksterne henvisninger 
 www.rb.no Norske fanebærere (Sommer-OL)
 www.nrk.no Norske fanebærere (Vinter-OL)

Fanebærere ved OL
Olympiske fanebærere efter land